Rovine di Gede Gede Ruins National Monument, uno dei pochi siti storici del Kenya
GEDI Gruppo Editoriale, gruppo editoriale italiano